Юлий Матвеевич Лазовский  (1903—1949) — советский патологоанатом, доктор медицинских наук (1936), профессор (1935), ученик академика А. И. Абрикосова.

Биография 
Юлий Матвеевич Лазовский родился в 1903 году. В 1926 году окончил медицинский факультет Казанского университета. Продолжил учебу в аспирантуре. Учился при кафедре патологической анатомии 1-го Московского медицинского института, с 1929 года работал ассистентом на этой же кафедры. С 1934 года заведовал кафедрами в III Московском медицинском институте (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет), а с 1947 года — в Медицинском институте РСФСР (с 1951 г. — Рязанский медицинский институт им. И. П. Павлова, ныне — Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова).

В 1936 году защитил докторскую диссертацию на тему «Участие нервной системы в тканевых аллергических и параллергических реакциях». В годы Великой Отечественной войны занимал должность начальника Центральной патологоанатомической лаборатории Киргизской ССР (1941—1943), а с 1943 года работал зав. патологоанатомической лабораторией по изучению травматического шока на Северо-Западном фронте.

В 1944—1945 годах зав. морфологической лабораторией отдела физиологии ВИЭМ и лабораторией патологической анатомии инфекционных болезней Института нормальной и патологической морфологии АМН СССР. В 1946 году — профессор кафедры патологической анатомии 1-го Московского медицинского института (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова); с 1947 года работал зав. кафедрой патологической анатомии Московского медицинского института Минздрава РСФСР и с 1949 года — зав. патологоанатомическим отделом Московского областного научно-исследовательского клинического института.

Область научных интересов: патологическая анатомия вегетативной нервной системы, болезни оперированного желудка, желудочно-кишечного тракта, травматического шока и гипоксических состояний.

Ю. М. Лазовский опубликовал около 50 научных работ, включая монографию, посвященную вопросам механизмам патогенеза стенокардии, трофических расстройств желудка, поджелудочной железы. Ю. М. Лазовский в 1938 году обнаружил феномен компенсаторной перестройки слизистой оболочки желудка при хроническом гастрите, язвенной болезни, легочном туберкулезе, декомпенсации деятельности сердца (1947).

Под руководством Ю. М. Лазовского подготовлено 17 диссертаций, включая две докторские.

Юлий Матвеевич Лазовский скончался в 1949 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Труды 
 Zur Morphologie der sogenannten argentaffinen Zellen der Pankreasdrtise, Frankfurt, Z. Path., Bd 41, S. 1, 1931;
 Участие нервной системы в тканевых аллергических реакциях, Арх. пат. анат, и пат. физиол., т. 3, № 1, с. 75, 1937 (совм, с Выропаевым Д. Н.);
 Механизм перфорации хронической язвы желудка и 12-перстной кишки, Клин, мед., т. 25, № 3, с. 21, 1947;
 Функциональная морфология желудка в норме и патологии, М., 1947;
 Желудок. Многотомное руководство по патологической анатомии, под ред. А. И. Струкова, т. 4, кн. 1, с. 281, М., 1956.

Литература 
 Гулькевич Ю. В. Развитие отечественной патологической анатомии, Многотомн, руководство по пат. анат., под ред. А. И. Струкова, т. 1, с. 78, М., 1963;
 Карлик Л. Н. Юлий Матвеевич Лазовский, Арх. патол., т. 12, № 6, с. 64, 1950;
 Струков А. И. и др. Патологическая анатомия в СССР за 50 лет (1917—1967), там же, т. 29, № 10, с. 22, 1967.

Ссылки 
 Юлий Матвеевич Лазовский . Большая медицинская энциклопедия.
 Юлий Матвеевич Лазовский . Московский государственный медико-стоматологический университет.
 Некрополь Новодевичьего кладбища

Выпускники Саратовского государственного университета
Преподаватели Казанского медицинского университета
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели 1-го МГМУ
Преподаватели РязГМУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище